Slobodno zidarstvo u Europi je pristuno u gotovo svim njenim državama. U svakoj europskoj državi je pristuna po jedna regularna velika loža priznata od Ujedinjene velike lože Engleske, dok je više od jedne velike lože kontinentalnog (liberalnog, adogmatskog) ustroja prisutno u nekim državama.

Albanija 
 Velika loža Albanije (alb. Lozha e Madhe e Shqipërisë), skraćeno LMSH, je muška velika loža u Albaniji. Osnovana je 14. listopada 2011. godine uz potporu Velikog orijenta Italije, kao i susjednih Regularne Velike Lože Srbije i Velike Lože Grčke. Ujedinjena velika loža Engleske je 13. lipnja 2018. godine objavila prekid odnosa i povukla priznanje VL Albanije zbog poduzetih akcija u Kosovu koje smatraju upadom u srpsku jurisdikciju. Ova velika loža broji više od 50 članova u tri lože u Tirani. Prva Loža "Arbarija" (Arbëria) osnovana je 2008. godine. Preostale lože su "Skenderbeg" (Skënderbeu) i "Stare dužnosti".
 Velika albanska loža "Ilirija" (alb. Lozha e Madhe Shqiptare Iliria), skraćeno LMSHI, je mješovita i liberalna velika loža. Osnovana je 2013. godine. Primljena je 26. lipnja 2018. godine u međunarodnu masonsku organizaciju CLIPSAS. Članica je i Unije masona mediterana i Masonske unija Balkana.

Andora 
Velika loža Andore (špa. Gran Lògia d'Andorra), je regularna velika loža.

Armenija 
Velika loža Armenije (arm. Գերագույն Օթյակ Հայոց) je regularna velika loža.

Austrija  
U Austriji postoji nekoliko obedijencija.
 Velika loža Austrije (njem. Großloge von Österreich), skraćeno GLvÖ, je regularna, najstarija i najbrojnija velika loža u Austriji.
 Veliki orijent Austrije (njem. Großorient von Österreich), skraćeno GOÖ, je mješovita obedijencija liberalnog i adogmatskog ustroja.
 Austrijska federacija "Le Droit Humain" (njem. Le Droit Humain Föderation Österreich) je mješovita obedijencija osnovana 1922. godine. Imaju oko 25 loža.
 Velika loža "Humanitas" Austrije (Großloge Humanitas Austria) je mješovita velika loža koju su izdvojeni članovi Le Droit Humaina pokrenuli 1959. godine uz pomoć Velike lože u Njemačkoj "Humanitas". Do 1961. godine su se osnovale i druge lože. Imaju oko 40 članova u tri lože u Beču. Članica je CLIPSAS-a. 
 Opći masonski red "Hermetica" (Universaler Freimaurerorden Hermetica) je mješovita obedijencija osnovana 1960. godine u istom procesu kao i "Humanitas". Kasnije su se razdvojili i preimenovali kako bi naglasili hermetičko-filozofski smjer. Imaju oko 40 članova u tri lože u Beču.
 Velika liberalna loža Austrije (Liberale Großloge von Österreich), skraćeno LGLÖ, je mješovita velika loža koju su 2007. godine osnovale tri lože koje su napustile Veliki orijent Austrije. Imaju oko 130 članova u pet loža koje slijede Schröderov obred. Članica je CLIPSAS-a i Alijanse masona Europe.

Belgija 
 Regularna velika loža Belgije (fran. Grande Loge Régulière de Belgique; nizo. Reguliere Grootloge van België), skraćeno GLRB, je regularna velika loža.
 Veliki orijent Belgije (fran. Grand Orient de Belgique; nizo. Grootoosten van België), skraćeno GOB.
 Konfederacija Loža "Lithos" (fran. Lithos – Confédération de loges; nizo. Lithos – Confederatie van loges)
 Belgijska federacija "Le Droit Humain"
 Velika Loža Belgije (fran. Grande Loge de Belgique; nizo. Grootloge van België), skraćeno GLB,
 Velika ženska loža Belgije (fran. Grande Loge Féminine de Belgique; nizo. Vrouwengrootloge van België)

Bosna i Hercegovina 
 Velika loža Bosne i Hercegovine, skraćeno VLBiH, je regularna velika loža u Bosni i Hercegovini. Osnovana je 2005. godine i danas ima preko 150 članova.
 Veliki orijent Bosne i Hercegovine, skraćeno VOBiH. Članica i osnivač Svjetske unije "Libertas 5775".

Bugarska 
 Ujedinjena velika loža Bugarske (bug. Обединена Велика ложа на България) je regularna velika loža.
 Opća velika loža Bugarske 
 Velika loža Bugarske (bug. Великата Ложа на България)
 Velika loža starih i prihvaćenih slobodnih zidara Bugarske (bug. Великата Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари в България)
 Nacionalna ujedinjena velika loža Bugarske (bug. Национални Обединени Велики Ложи на България)
 Bugarska federacija "Le Droit Humain"

Cipar 
 Velika loža Cipra (grč. Μεγάλη Στοά της Κύπρου) je regularna velika loža

Crna Gora 
U Crnoj Gori djeluju tri obedijencije:
 Velika loža Crne Gore (crnog. Велика Ложа Црне Горе), skraćeno VLCG, je regularna velika loža u Crnoj Gori. Osnovana je 2006. godine na dan proglašenja nezavisnosti Crne Gore.
 Velika regularna loža Crne Gore (crnog. Велика регуларна ложа Црне Горе), skraćeno VRLCG, je mješovita velika loža koja započinje s radom oko 2000. godine. Postali su poznati nakon objavljivanja jedne fotografije s ritualnog rada, na kome se vide poznati političari i poduzetnici kao i jedna žena. Veliki majstor ove masonske organizacije više godina bio je Milovan Drašković, a danas je to Branislav Mićunović. Velika loža ima svoj hram na periferiji Podgorice.
 Velika nacionalna loža Crne Gore (crnog. Велика национална ложа Црне Горе), skraćeno VNLCG, je velika loža osnovana 2015. godine. Pod njenom zaštitom djeluju četiri lože u Podgorici.

Češka Republika 
 Velika loža Češke (češ Veliká Lóže České Republiky), skraćeno VLČR, je regularna velika loža.

Danska 
 Danski red slobodnih zidara (dan. Den Danske Frimurerorden), skraćeno DDFO, je regularna velika loža. Red je osnovan 1858. godine. Danas ima 8 tisuća članova u 90 loža koje rade po Švedskom obredu. Svojedobno veliki majstori ovog reda bili su i Fridrik VII., Fridrik VIII. i Kristijan X.
 Velika loža Danske (dan. Storlogen af Danmark) je velika loža osnovana 1929. godine. Članica je CLIPSAS-a.
 Skandinavska federacija "Le Droit Humain" (dan. "Le Droit Humain" Skandinavisk Federation) je mješovita obedijencija koja pored Danske djeluje u Norveškoj i Švedskoj. U Danskoj ima svoje tri lože.

Estonija 
 Velika loža Estonije (est. Eesti Suurloož) je regularna velika loža.

Finska 
 Velika loža Finske (fins. Suomen Suurloosi) je regularna velika loža.
 Finska federacija "Le Droit Humain"

Francuska 
Danas u Francuskoj postoji nekoliko desetina obedijencija. 
 Nacionalna velika loža Francuske (fra. Grande Loge Nationale Française) je regularna velika loža u Francuskoj koja okuplja više od 29.000 članova.
 Veliki orijent Francuske (fra. Grand Orient de France) je najbrojnija masonska obedijencija u Francuskoj i najstarija je u kontinentalnoj Europi. Općenito se smatra matičnom velikom ložom kontinentalnog slobodnog zidarstva. 
 Velika loža Francuske (fra. Grande Loge de France) je muška i druga najbrojnija masonska obedijencija u Francuskoj. 
 Velika ženska loža Francuske (fra. Grande Loge Féminine de France), ženska je velika loža koja okuplja više od 14.000 članica u preko 400 loža. Osnovana je 1952. godine. Članica je CLIPSAS-a od 1984. godine kao i Alijanse masona Europe.
 Francuska federacija "Le Droit Humain" (fra. Fédération Française du Droit Humain); osn. 1893.; članstvo AME
 Veliki priorat Galije (Grand Prieuré des Gaules); osn. 1946.
 Tradicionalna simbolička velika loža "Opera" (Grande Loge Traditionnelle et Symbolique Opéra); osn. 1958.
 Francuska velika loža za Memphis-Misraim (Grande Loge française de Memphis-Misraïm); osn. 1960.; članstvo CLIPSAS
 Ženska velika loža za Memphis-Misraim (Grande Loge Féminine de Memphis-Misraïm); osn. 1965., članstvo CLIPSAS
 Francuska nacionalna loža (Loge Nationale Française); osn. 1968.
 Opća mješovita velika loža (Grande Loge Mixte Universelle); osn. 1973.; članstvo AME, CLIPSAS
 Neovisna i suverena velika loža ujedinjenih obreda (Grande Loge Indépendante et Souveraine des Rites Unis); osn. 1973.; članstvo AME, CLIPSAS
 Inicijativni i tradicionalni red kraljevske umjetnosti (Ordre Initiatique et Traditionnel de l'Art Royal); osn. 1974.;, članstvo CLIPSAS
 Velika mješovita loža Francuske (Grande Loge Mixte de France);  osn. 1982.; članstvo CLIPSAS
 Velika loža Primitivnog škotskog obreda (Grande Loge Symbolique travaillant au Rite Écossais Primitif);  osn. 1985.; članstvo AME, CLIPSAS
 Francuska velika loža za Misraim (Grande Loge Française de Misraïm); osn. 1998.; članstvo CLIPSAS
 Velika mješovita loža za Memphis-Misraim (Grande Loge Mixte de Memphis-Misraïm); osn. 2000.; članstvo CLIPSAS
 Nacionalna mješovita velika loža (Grande Loge Mixte Nationale); osn. 2010.; članstvo AME, CLIPSAS
 Velika loža francuskog masonskog saveza (Grande Loge de l'Alliance Maçonnique Française); osn. 2012.
 Velika suverena mješovita loža Francuske (Grande Lodge Mixte Souveraine de France), članstvo CLIPSAS

Grčka 
U Grčkoj djeluje nekoliko obedijencija:
 Velika loža Grčke (grč. Μεγάλη Στοά της Ελλάδος) je regularna velika loža i najbrojnija muška obedijancija u Grčkoj. Osnovana je 10. travnja 1867. godine kao Veliki Orijent Grčke, a 1936. je godine promijenila naziv koji danas nosi. Pod njenom zaštitom djeluje preko 100 loža i preko 3 tisuće članova.
 Međunarodni masonski red "Delphi" (grč. Διεθνές Τεκτονικόν Τάγμα "ΔΕΛΦΟΙ") je najbrojnija mješovita obedijancija u Grčkoj. Red je u članstvu CLIPSAS-a, Alijanse masona Europe, Unije masona mediterana, Masonske unija Balkana. Pod njegovom zaštitom djeluje 45 loža u kojoj ima preko 1.100 članova.
 Nacionalna velika loža Grčke (grč. Εθνική Μεγάλη Στοά της Ελλάδος) je muška obedijancija koja ima 1.200 članova u 60 loža pod svojom zaštitom. Osnovali su je 1986. godine članovi koji su istupili iz VL Grčke.
 Mirni veliki orijent Grčke (grč. Γαληνοτατη Μεγαλη Ανατολη της Ελλαδος) je mješovita obedijancija koja nosi naziv obedijencije koja je djelovala u Grčkoj od 1815. do 1843. godine. Osnovali su ga 1986. godine članovi koji su istupili iz VL Grčke. Član je CLIPSAS-a, Alijanse masona Europe, Unije masona mediterana. Radi samo po Škotskom obredu.
 Veliki mješoviti orijent Grčke (grč.  Μεγάλη Μικτή Ανατολή της Ελλάδος) je mješovita obedijancija osnovana 1996. godine. Član je CLIPSAS-a od 2002. godine.
 Velika ženska loža Grčke (grč. Μεγάλη Αμιγής Γυναικεία Στοά της Ελλάδος) je ženska obedijancija. Članica je Unije masona mediterana i Masonske unija Balkana.
 Grčka federacija "Le Droit Humain" (grč. Eλληνικης Oμοσπονδιας "Le Droit Humain") je mješovita obedijancija i grčka organizacija ovog međunaordnog masonskog reda osnovana 1926. godine. Okuplja oko 100 članova u 7 loža.

Hrvatska 

 Velika loža Hrvatske, regularna i najstarija velika loža u Hrvatskoj osnovana 1997. godine.
 Velika nacionalna loža Hrvatske, mješovita velika loža osnovana 2014. godine u Rijeci, jedina hrvatska članica CLIPSAS-a i Alijanse masona Europe.
 Velika regularna loža Hrvatske, ranije pod nazivom Veliki orijent Hrvatske
 Velika simbolička loža Hrvatske
 Velika suverena loža Hrvatske "Libertas A.D. 1775"
 Velika regularna loža kralja Dmitra Zvonimira
 Le Droit Humain Hrvatska
 Velika loža "Ponoć"
 Velika suverena loža Dačije
 Velika suverena loža "grof Drašković"

Island 
 Velika loža Islanda – Islandski red slobodnih zidara (isl. Frímúrarareglan á Íslandi) je regularna velika loža.
 Islandska federacija "Le Droit Humain"

Italija 
Danas u Italiji postoji nekoliko obedijencija. 

Regularna velika loža Italije (tali. Gran Loggia Regolare d'Italia), skraćeno GLRI, je regularna velika loža u Italiji.
Veliki orijent Italije (tali. Grande Oriente d'Italia), skraćeno GOI, je najstarija masonska obedijencija u Italiji, osnovana 1805. godine u vrijeme Napoleonske Italije. 
Velika loža Italije (tali. Gran Loggia d'Italia) je liberalna i mješovita velika loža osnovana 1910. godine. Članica je CLIPSAS kao i Alijanse masona Europe.
 Velika majčinska loža CAMEA (Gran Loggia Madre C.A.M.E.A.), članica je CLIPSAS od 2022.
 Velika talijanska loža (Gran Loggia Italiana)
 Velika tradicionalna loža Italije (Gran Loggia Tradizionale d'Italia)
 Velika ženska masonska loža Italije (Gran Loggia Massonica Femminile d’Italia), članica CLIPSAS-a
 Velika nacionalna loža slobodnih zidara Italije (Gran Loggia Nazionale dei Liberi Muratori d'Italia)
 Velika talijanska loža egipatskih obreda (Gran Loggia Italiana dei Riti Egizi)
 Talijanska federacija "Le Droit Humain", članica Alijanse masona Europe
 Velika loža Phoenix (Gran Loggia Phoenix)
 Velika egipatska loža Italije (Gran Loggia Egizia D'Italia)
 Talijanski tradicionalni masonski red (Ordine Massonico Tradizionale Italiano), skraćeno OMTI, članica je CLIPSAS od 2022.

Irska 
 Velika loža Irske (engl. Grand Lodge of Ireland) je regularna velika loža.

Kosovo 
U Kosovu ne postoji suverena velika loža.

Pod zaštitom Regularne velike lože Srbije u Kosovskoj Mitrovici djeluje Loža "Harmonija" od kraja 2014. godine. Loža ima oko 20 članova i najviše je čine stranci, iz Engleske, Belgije, Holandije, Njemačke, kao i kosovskih Albanaca.

Pod zaštitom Velike lože Albanije u lipnju 2014. godine u Prištini je utemeljena Loža "Dardanija" i do daljnjega će djelovati pod njenom zašitiom. Loža ima oko 30 članova. VL Albanije je u prištinsku ložu unijela svijetlo bez suglasnosti Velikog orijenta Italije. RVL Srbije je prosvjedovala protiv osnivanja ove lože.

Latvija 
 Velika loža Latvije (latv. Latvijas Lielloža) je regularna velika loža.

Litva 
 Velika loža Litve (lita. Lietuvos Didžioji Ložė) je regularna velika loža.

Luksemburg 
Danas u Luksemburgu postoje dvije obedijencija. 
 Velika loža Luksemburga (fran. Grande Loge de Luxembourg) skraćeno GLL, je regularna velika loža.
 Veliki orijent Luksemburga (luks. Grootoosten van Luxemburg; fran. Grand Orient de Luxembourg) skraćeno GOL, je mješovita obedijencija koja je članica CLIPSASa i Alijanse masona Europe.

Mađarska  
Simbolička velika loža Mađarske (mađ. Magyarországi Symbolikus Nagypáholy) je regularna velika loža.
Veliki orijent Mađarske (mađ. Magyarországi Nagyoriens)

Malta 
 Suverena velika loža Malte (engl. Sovereign Grand Lodge of Malta), skraćeno SGLOM, je regularna velika loža.
 Velika loža Malte, osn. 2009.

Moldavija 
 Velika loža Moldavije (rum. Marei Loje a Moldovei), skraćeno MLM, je regularna velika loža.

Monako 
Nacionalna regularna velika loža Kneževine Monako (fran. Grande Loge Nationale Régulière de la Principauté de Monaco), skraćeno GLNRPM, je regularna velika loža u Monaku. Osnovana je 2009. godine te ima preko 200 članova u 7 loža.

Nizozemska 
 Slobodnozidarski red pod Velikim orijentom Nizozemske (nizo. Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden) je regularna velika loža.
 Velika mješovita loža Nizozemske
 Nizozemska federacija "Le Droit Humain"

Norveška 
 Norveški red slobodnih zidara (norv. Den Norske Frimurerorden) je regularna velika loža u Norveškoj.
 Skandinavska federacija "Le Droit Humain"

Njemačka 
U Njemačkoj djeluje nekoliko obedijencije.
 Ujedinjene velike lože Njemačke (njem. Vereinigte Grosslogen von Deutschland), skraćeno VGLvD, je regularna velika loža i savez pet samostalnih velikih loža u Njemačkoj. Ova obedijencija ima više od 15 tisuća članova u preko 500 loža.
 Ženska velika loža Njemačke (njem. Frauen-Großloge von Deutschland) je ženska velika loža. Pokrenuta je 1949. godine kao loža pod zaštitom Velike lože drevnih slobodnih i prihvaćenih slobodnih zidara Njemačke, a 1982. godine je postala samostalna velika loža. Okuplja 28 loža u kojoj djeluje preko 400 članica.
 Njemačka jurisdikcija "Le Droit Humain" ("Le Droit Humain" Deutsche Jurisdiktion) je njemačka obedijencija međunarodnog reda slobodnog zidarstva za muškarce i žene. Osnovana 1958. godine pod svojom zaštitom ima tri loža, u Berlinu, Düsseldorfu i Mannheimu. "Le Droit Humain" lože su djelovale u Njemačkoj i u razdoblju od 1921. do 1933. godine.
 Velika loža za muškarce i žene u Njemačkoj "Humanitas" (Humanitas - Freimaurergroßloge für Frauen und Männer in Deutschland) je mješovita velika loža. Ova velika loža utemeljena je 1959. godine kada su lože Le Droit Humain-a u Frankfurtu i Münchenu osjetile potrebu za neovisnim njemačkim oblikom miješanog slobodnog zidarstva kojim nije upravljao Pariz. Danas imaju 15 loža u Njemačkoj i jednu u švicarskom gradu Zürich. Članica je CLIPSAS-a.
 Suvereni veliki orijent Njemačke (Souveräner GrossOrient von Deutschland), skraćeno SGOvD, je mješovita obedijencija koju su osnovale 4 lože u lustopadu 2002. godine. Imaju šest loža u Njemačkoj, te po jednu u Gruziji (Tbilisi) i Australiji (Adelaide).

Poljska 
 Nacionalna velika loža Poljske (polj. Wielka Loża Narodowa Polski) je regularna velika loža.
 Veliki orijent Poljske (polj. Wielki Wschód Polski)
 Poljska Federacija "Le Droit Humain"

Portugal 
 Velika loža Portugala (port. Grande Loja Legal de Portugal / Grande Loja Regular de Portugal) skraćeno GLLP, je regularna velika loža. 
 Portugalska Federacija "Le Droit Humain"
 Velika regularna loža Portugala (port. Grande Loja Regular de Portugal)
 Velika simbolička loža Lusitanije (Grande Loja Simbólica da Lusitânia), skraćeno GLSL.
 Velika simbolička loža Portugala (Grande Loja Simbólica de Portugal)
 Velika ženska žoža Portugala (Grande Loja Feminina de Portugal), 
 Veliki orijent Lusitanije (Grande Oriente Lusitano)
 Suverena velika loža Portugala (Grande Loja Soberana de Portugal)
 Ujedinjena velika loža Portugala (Grande Loja Unida de Portugal)
 Veliki iberijski orijent (port./španj. Grande Oriente Ibérico)

Rumunjska 
 Nacionalna velika loža Rumunjske (rum. Marea Lojă Naţională din România) je regularna velika loža.
 Veliki orijent Rumunjske (rum. Marele Orient al României)
 Ujedinjena velika loža Rumunjske (Marea Lojă Națională Unită din România / Marea Lojă Națională Română 1880)
 Velika ženska loža Rumunjske (Marea Lojă Feminină a României)
 Velika nacionalna loža Rumunjske (Marea Lojă Națională a României)
 Rumunjska Jurisdikcija "Le Droit Humain"

Rusija 
 Velika loža Rusije (rus. Великая Ложа России) je regularna velika loža.
 Veliki nariodni orijent Rusije

San Marino 
 Velika loža Najuzvišenije Republike San Marino (tali. Serenissima Gran Loggia Della Repubblica di San Marino) je regularna velika loža.

Sjeverna Makedonija 
U Sjevernoj Makedoniji djeluju dvije obedijencije.
 Velika loža Makedonije (mak. Голема Ложа На Македонија), regularna je velika loža u Sjevernoj Makedoniji.
 Regularna velika loža Makedonije (mak. Регуларна Голема Ложа на Македонија), skraćeno RGLM, je druga slobodnozidarska obedijencije u Sjevernoj Makedoniji. Pod njenom zaštitom djeluju tri lože, "Sveti Naum Ohridski", "Staro Skopje" i "Justinijan Veliki".

Slovačka 
 Velika loža Slovačke (slovač. Veľká Lóža Slovenska), skraćeno VLS, je regularna velika loža.

Slovenija 
Danas u Sloveniji postoje tri obedijencije.
 Velika loža Slovenije, skraćeno VLS, je regularna velika loža u Sloveniji. 
 Veliki orijent Slovenije, skraćeno VOS, je mješovita i druga po brojnosti velika loža u Sloveniji. Član je međunarodnih masonskih organizacija CLIPSAS i Alijanse masona Europe, Unije masona mediterana, Adogmatske asocijacije srednjoistočne Europe (AACEE), te Masonske unije Balkana.
 Velika regularna loža Slovenije, skraćeno VRLS, je najmlađa masonska velika loža osnovana 2006. godine.

Srbija 
U Srbiji postoji nekoliko obedijencija. Prve velike lože osnovane su u vrijeme SR Jugoslavije.
Regularna velika loža Srbije (srp. Регуларна велика ложа Србије) je regularna velika loža u Srbiji. Ovo je najbrojnija velika loža u Srbiji s više od 1.500 članova.
 Velika nacionalna loža Srbije (srp. Велика национална ложа Србије) je muška i druga po brojnosti masonska obedijencija u Srbiji.
 Velika loža starih i prihvaćenih slobodnih zidara Srbije (srp. Велика Ложа Старих и Прихваћених Слободних Зидара Србије) je najstarija velika loža u Srbiji. Osnovana je 23. lipnja 1990. godine kao Velika loža Jugoslavije.
 Velika ujedinjena loža Srbije (Велика Уједињена Ложа Србије), skraćeno VULS, je osnovana 2006. godine u Beogradu od loža koje su napustile Regularnu veliku ložu Jugoslavija i Velike nacionalne lože Srbije i Crne Gore kao i bivših članova Velike Lože Jugoslavije.
 Udruženje "Regularna Velika Loža Srbije, Beograd" (srp. Удружење "Регуларна Велика Ложа Србије, Београд") je osnovano u studenom 2007. godine pod rukovodstvom Čedomira Vukića. U jesen 2019. godine ova obedijencija je optužena za prevaru.
 Ujedinjene velike lože Srbije (srp. Уједињене Велике Ложе Србије), skraćeno UVLS, negdje i Liberalna velika loža Srbija, je osnovana 2007. godine u Beogradu od članova koji su se izdvojili iz Velike ujedinjene lože Srbije (VULS). Na vrhuncu svog rada tijekom 2012. i 2013. godine ova obedijencija je imala oko 500 članova okupljenih u gotovo 20 loža. Godine 2015. je doživljava veliku krizu u kojoj dolazi do smjene dva velika majstora. Danas ima pet loža koje rade po Yorčkom obredu.
 Velika masonska loža Srbije (srp. Велика Масонска Ложа Србије), skraćeno VMLS, je osnovana 2009. godine u Beogradu izdvajanjem članova iz Velike nacionalne lože Srbije (VNLS) i Velike ujedinjene lože Srbije (VULS). Ima tri lože u Beogredu koje rade po Škotskom obredu.
 Velika zemaljska loža Srbije (Велика Земаљска Ложа Србије), skraćeno VZLS, je osnovana 2011. godine u Beogradu izdvajanjem članova iz Udruženja RVLS Beograd.
 Tradicionalna velika masonska loža Srbije (Традиционална Велика Масонска Ложа Србије), skraćeno TVMLS, je osnovana 2012. godine u Beogradu izdvajanjem članova iz Velike masonske lože Srbije (VMLS). Ima tri lože u Beogredu koje rade po Škotskom obredu.
 Velika ženska loža Srbije (Велика Женска Ложа Србије), skraćeno VŽLS, je ženska obedijencija osnovana 2015. godine u Beogredu.
 Veliki orijent Srbije (srp. Велики Оријент Србије). je osnovan 2015. godine. Ova obedijencija je početkom 2017. godine imala ložu u Zagrebu, da bi kasnije iste godine unijela svijetlo u Veliki orijent Hrvatske.
 Velika loža Srbije 1919 (srp. Велика ложа Србије 1919), skraćeno VLS, je osnovana 2015. godine od skupine članova koji su napustili Veliku nacionalnu ložu Srbije. Ima šest loža koje rade po Škotskom obredu.
 Savez ujedinjenih velikih loža Srbije (Савез Уједињених Великих Ложа Србије), skraćeno SUVLS, je osnovana 2015. godine u Beogradu izdvajanjem članova iz Ujedinjene velike lože Srbije (UVLS) i Udruženja RVLS Beograd.
 Velika loža Balkana (Велика ложа Балкана), osn. 2019.
 Suverena velika loža Srbije (Суверена велика ложа Србије), osn. 2019. Članica je Velike masonske alijanse "Tracija"
 Velika loža Nikola Tesla (Велика ложа Никола Тесла), osn. 2019. Članica i osnivač Svjetske unije "Libertas 5775", članica je i članica Velike masonske alijanse "Tracija"..

Španjolska 
 Velika loža Španjolske (španj. Gran Logia de España) je regularna velika loža.
 Španjolska Federacija "Le Droit Humain"
 Velika simbolička loža Španjolske (Gran Logia Simbólica Española)
 Velika ženska loža Španjolske
 Veliki iberijski orijent (port./španj. Grande Oriente Ibérico)
 Velika loža "Hiram Abif"
 Velika loža španjolskog jezika "Serenisima"
 Veliki orijent Katalonije

Švedska 
 Švedski red slobodnih zidara (šve. Svenska Frimurare Orden) je regularna velika loža.
 Skandinavska federacija "Le Droit Humain"

Švicarska 
 Velika loža Alpina Švicarske (nje. Schweizerische Grossloge Alpina, fra. Grande Loge Suisse Alpina, tal. Gran Loggia Svizzera Alpina) je regularna velika loža.
 Veliki orijent Švicarske
 Švicarska federacija "Le Droit Humain"

Turska 
 Velika loža Turske (tur. Hür ve Kabul Edilmiş Büyük Locası) je regularna velika loža.
 Liberalna Velika Loža Turske (Özgür Masonlar Büyük Locası)
 Ženska velika loža Turske

Ukrajina 
 Velika loža Ukrajine (ukr. Велика Ложа України) je regularna velika loža.

Velika Britanija 
 Ujedinjena velika loža Engleske (engl. United Grand Lodge of England) je regularna velika loža u Engleskoj i Walesu.
 Velika loža Škotske (engl. Grand Lodge of Scotland) je regularna velika loža u Škotskoj.
 Britanska federacija "Le Droit Humain"
 Velika loža slobodnog zidarstva za muškarce i žene (engl. Grand Lodge of Freemasonry for Men and Women).

Literatura 
 Popis regularnih velikih loži u Europi, ugle.org.uk
 Popis članica CLIPSAS-a, clipsas.org
 Popis članica Alijanse masona Europe , ame-ema.eu
 Popis članica Velike masonske alijanse "Tracija", gam-tracia.com

Izvori 

Slobodno zidarstvo
Europa